Ехидо Бенито Хуарез има више значења:

 Ехидо Бенито Хуарез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ехидо Бенито Хуарез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ехидо Бенито Хуарез (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ехидо Бенито Хуарез, Ла Мула (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ехидо Бенито Хуарез, Блоке 1816 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ехидо Бенито Хуарез (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику